Мартіна Хінгіс і Саня Мірза були чинними чемпіонками, але Хінгіс вирішила того року не брати участі. Мірза успішно захистила свій титул, граючи в парі з Бетані Маттек-Сендс. У фіналі вони перемогли пару Катерина Макарова і Олена Весніна з рахунком 6–2, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Brisbane International Doubles
Жінки, парний розряд